Track is een Engels woord dat letterlijk spoor betekent. Het woord is in een aantal andere betekenissen min of meer ingeburgerd in de Nederlandse taal. Track of tracks kan (in het Nederlands) betekenen:

 Een lied op een muziekmedium
 Track (geluidsspoor), een geluidsspoor op een magneetband of audiocassette
 Track (magnetische schijf), een gedeelte van een magnetische schijf in computers
 Track (radar), een doel op een radarscherm
 Track (zoekmachine), een zoekmachine
 Track (motorfiets), een Nederlandse dieselmotorfiets
 Track (tentoonstelling), een openluchttentoonstelling te Gent
 Tracken, het via tracking cookies nagaan van websitebezoek en volgen van surfgedrag op internet

Films
 Tracks (1976), Amerikaanse film met Dennis Hopper
 Tracks (2003), korte animatiefilm uit 2003
 Tracks (2010), korte dramafilm uit 2010
 Tracks (2013), Australische film met Mia Wasikowska

Muziekalbums
 Tracks (Oscar Peterson), album uit 1970
 Tracks (Liverpool Express), album uit 1976
 Tracks (Bruce Springsteen), album uit 1998
 Tracks (Bomb the Bass and Jack Dangers), album uit 1998
 Tracks (Collin Raye), album uit 2000
 Tracks (Wishbone Ash), album uit 2002